Колпаковский — бывший посёлок городского типа в Соболевском районе Камчатского края.

Расположен на берегу Охотского моря.

Известен с XIX века как село Колпаковское. С развитием рыбной промышленности в первой половине XX века вырос и в 1948 году получил статус пгт и название Колпаковский.
В посёлке располагался рыбзавод Крутогоровского рыбкомбината. В Колпаковском имелись: 8-летняя школа на 45 мест, ясли на 25 мест, фельдшерско-акушерский пункт, 2 магазина, пекарня, баня, отделение связи, клуб.

11 декабря 1964 года пгт Колпаковский был упразднён.

Население

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Камчатского края
Бывшие посёлки городского типа Камчатского края